Джон Гордон (; ум. 1648) — австрийский военный деятель.

Биография 
По происхождению шотландец и протестант (кальвинист). Сделал карьеру в армии герцога фон Валленштайна, от простого солдата до полковника. Во время Тридцатилетней войны участвовал в Северогерманских походах, за что в апреле 1632 года получил звание старшего лейтенанта. Позднее был назначен полковником и комендантом замка Эгер. Несмотря на личное покровительство Валленштайна, принял активное участие в заговоре и убийстве герцога.

В качестве награды получил часть имений Валленштайна (имения Снидары и Скршиваны) и награду общей стоимостью  гульденов.

Литература 
 
 Шиллер, Фридрих. История Тридцатилетней войны.// Шиллер, Ф. Собрание сочинений в переводе русских писателей, Т.4.

Участники Тридцатилетней войны